Heinrich Lübke, presidente da Alemanha de 1959 a 1969
Wilhelm Meyer-Lübke
Friedrich-Wilhelm Lübke
Desambiguação